Lubno ist der Name mehrerer Orte

 Lubno (Frýdlant nad Ostravicí), Ortsteil von Frýdlant nad Ostravicí, Okres Frýdek-Místek, Tschechien
 Lubno (Habry), Ortsteil von Habry, Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
 Lubno, Ortsteil von Nechanice, Okres Hradec Králové, Tschechien
 Lubno, Dorf in der Gmina Lubiszyn, Powiat Gorzowski, Polen
 Lubno, Dorf in der Gmina Wałcz, Powiat Wałecki, Polen

 Lubno, tschechischsprachiges Exonym für Leoben